Puchar Mistrzów IFF 2015 – 4. edycja turnieju o tytuł klubowego mistrza świata, który jest organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), trwał od 1 do 5 października 2014 roku w Szwajcarskim mieście Zurych. Zwycięzcą wśród mężczyzn został szwedzki klub IBF Falun po wysokiej wygranej 0:12 nad fińską drużyną Happee, wśród kobiet również zwyciężyły Szwedki z Djurgårdens IF IBF, po wygranej 10:2 nad Czeszkami z SC Vitkovice.

Uczestnicy 

Mężczyźni
  IBF Falun *
  Happee Jyväskylä *
  Grasshopper Club Zürich * †
  SV Wiler-Ersigen †
  SC Vitkovice *
  Lekrings ^

Kobiety
  Djurgårdens IF IBF *
  SB-Pro Nurmijärvi *
  Piranha Chur * †
  Zug United †
  SC Vitkovice *
  Nauka-Trevelstroy ^

* - aktualni mistrzowie w swoim kraju
^ - zwycięzcy Pucharu EuroFloorball
† - gospodarze turnieju

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A 
      = awans do półfinałów

Grupa B 
      = awans do półfinałów

Faza pucharowa

Półfinały

Final

Tabela końcowa

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A 
      = awans do półfinałów

Grupa B 
      = awans do półfinałów

Faza pucharowa

Półfinały

Final

Tabela końcowa

Zobacz też 
Puchar EuroFloorball 2014

Linki zewnętrzne 
 Strona Puchar Mistrzów IFF 2014

Przypisy 

Rozgrywki pucharowe w unihokeju
2014 w unihokeju
2014 w Szwajcarii
Sport w Zurychu
Unihokej w Szwajcarii